Peerless Cars – casa automobilistica britannica attiva dal 1957 al 1960.
Peerless Motor Company – casa automobilistica statunitense attiva dal 1900 al 1933.
 Peerless Productions – casa di produzione cinematografica attiva all'epoca del cinema muto